Vršac (izvirno ; , , ) je mesto z okoli 30.000 prebivalci v Srbiji (avtonomna pokrajina Vojvodina) v bližini meje z Romunijo , je središče istoimenske občine, ta pa spada v Južno-banatski upravni okraj. 

V Vršcu je tudi sedež Banatske pravoslavne eparhije, ki obsega celoten srbski Banat. V bližini mesta se nahaja letališče Vršac.

Demografija 
V naselju živi 29843 polnoletnih prebivalcev, pri čemer je njihova povprečna starost 40,0 let (38,4 pri moških in 41,4 pri ženskah). Naselje ima 12893 gospodinjstev, pri čemer je povprečno število članov na gospodinjstvo 2,79.

To naselje je, glede na rezultate popisa iz leta 2002 pretežno srbsko, v obdobju zadnjih treh popisov pa je opazno zmanjšanje števila prebivalcev.

Viri in opombe

Glej tudi 
 seznam mest v Srbiji

Zunanje povezave 

 
Mesta Južnobanatskega upravnega okraja